The Green Book — третий студийный альбом Twiztid, выпущенный 1 июля 2003 года.

Об альбоме 
Джейми Спаниоло назвал его «любимым альбомом juggalo» (сленговое название фанатов Insane Clown Posse и других коллективов, издающихся на Psychopathic Records). В своей рецензии на альбом Allmusic писал, что альбом «гораздо, гораздо лучше, чем последний альбом ICP, но глядя на лес из деревьев, он не говорит о гораздо большем».

Список композиций 

Был записан трек под названием «Nosferatu», который должен был войти в «The Green Book», но Twiztid решил, что песня не вписывается в лирику альбома.

Примечания 

Альбомы Twiztid
Альбомы Psychopathic Records